El término CODA puede referirse, en esta enciclopedia:

 a CODA (película), una película dramática estadounidense de 2021, escrita y dirigida por Sian Heder;
 a CODA (empresa de software), una empresa británica de ámbito internacional dedicada al software financiero;
 al sistema CODA, un sistema de juego de rol.